Дживака:
 Дживака — провинция Папуа — Новой Гвинеи.
  — индийский врач VI века до нашей эры, лечивший магадхского царя Бимбисару, Будду, и возможный автор Чжуд Ши.
 «Дживака-чинтамани» («Волшебный самоцвет Дживаки») — джайнистская поэма, одно из важнейших эпических произведений тамильской литературы, написана неизвестным поэтом и изображает подвиги царя Дживака, который после долгих поисков земного счастья отрекается от мира и становится аскетом.